Etro (произносится Этро́) — итальянская компания, основанная в 1968 году модельером Джероламо (Джиммо) Этро, производитель модной одежды, тканей, парфюмерии, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. Стала известной благодаря своему фирменному узору «пейсли».

История 
Компания была основана Джероламо (Джиммо) Этро в 1968 году как производитель тканей.

Путешествуя по Индии в 1981 году, Джиммо увидел кашемир с «огуречными мотивами» — что и легло в основу узора «пейсли».

Руководство 
Компания остается частной и управляется четырьмя детьми Джиммо:
 Якопо (Jacopo) — директор Home Collection и управляющий текстильным производством
 Ипполито (Ippolito) — финансовый директор
 Кин (Kean) и Вероника (Veronica) — координаторы и креативные директора́ мужской и женской одежды соответственно

Примечания 

Производители одежды и обуви Италии
Производители косметики и парфюмерии
Компании Милана
Компании, основанные в 1968 году